Thailand Open 1995 steht für:

 Thailand Open 1995 (Badminton), Badmintonturnier
 Thailand Open 1995 (Snooker), Snookerweltranglistenturnier